Wereldkampioenschappen kanosprint, kampioenschappen op vlak water
 Wereldkampioenschappen kanoslalom kampioenschappen waarbij een parkoers moet worden afgelegd in een stromende rivier